Jonzac é uma comuna francesa na região administrativa da Nova Aquitânia, no departamento de Charente-Maritime. Estende-se por uma área de 13,09 km².

Demografia

Ver também
Comunas do departamento de Charente-Maritime

 

Jonzac